AYL peut faire référence à :
  ;
 , l'aile jeunesse du Australian Labor Party.

Ayl peut faire référence à :
 Ayl, ville allemande de Rhénanie-Palatinat.